Dergači, endonimo russo di Derhači, città dell'Ucraina
Dergači (Russia), località dell'Oblast' di Saratov